Aist steht für:
 Aist-Klasse, eine Klasse von Luftkissen-Landungsschiffen der russischen Marine
 Dietmar von Aist (vor 1140–nach 1171), Minnesänger

Geographie:
 Aist (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Aist (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Aist (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Aist (Gemeinde Naarn), Ortsteil der Marktgemeinde Naarn im Machlande, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Aist (Gemeinde Pregarten), Ortsteil der Stadtgemeinde Pregarten, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Stadt Aist, Projekt einer Großgemeinde aus Hagenberg im Mühlkreis, Pregarten und Wartberg ob der Aist
 Aist (Fluss), ein Bach- und Flusssystem im östlichen Mühlviertel in Oberösterreich

AIST steht für:
 Allgemeiner Interessen-Struktur-Test
 National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, japanisches Forschungsinstitut
 AIST (Kleinsatellit), russische akademische Forschungssatelliten

AIST